Algeciras steht für:

 Algeciras, eine Hafenstadt in Spanien
 Algeciras (Insel), eine philippinische Insel
 Algeciras (Kolumbien), eine Gemeinde
 HMM Algeciras, ein Containerschiff
 den Familiennamen des Gitarristen Ramón de Algeciras